Ольга Георгиевна Фомичёва-Москвитина (28 августа 1938 — 14 ноября 2014, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации (1994).

Биография 
В 1961 году окончила Школу-студию МХАТ (педагоги — О. Н. Ефремов, А. М. Карев).

По окончании курса была в числе пяти выпускников приглашена Ефремовым в Театр «Современник», где, в пору его создания и становления, служила почти десятилетие, и где ею были сыграны Нюра «В день свадьбы» В. Розова, Анна в «На дне» М. Горького и Варвара Гуляева — главная героиня «Без креста!» В. Тендрякова.

Ольга Фомичева успела очень удачно, ярко сыграть главные роли в спектаклях «Чудотворная» и «В день свадьбы». Ольга — настоящая русская трагическая актриса.

Затем служила в Московском драматическом театре им. Ермоловой.

С началом перестройки и смены репертуара «в духе времени», по словам А. Ф. Грушиной — «Фомичёва не смогла играть „это“ и предпочла уйти».

В дальнейшем полностью посвятила себя проведению литературно‑поэтических вечеров.

Автор и ведущая программ на радиостанции «Народное радио». В частности, подготовила и провела цикл передач «Гоголевские вечера», посвящённый Н. В. Гоголю и цикл «Страницы русской поэзии и прозы», посвящённый М. Цветаевой и И. Бунину.

28 вечеров подарила нам заслуженная артистка России О. Фомичёва. И каких вечеров! 28 передач… В них вмонтированы и биографические сведения, и отклики на произведения Николая Васильевича, и воспоминания современников, и главное — чрезвычайно искусно преподанное слово классика. Всё это сопровождается умело подобранной музыкой. Колоссальный труд!

Скончалась 14 ноября 2014 года. Похоронена на Ваганьковском кладбище.

Театральные работы 
 Варвара («Без Христа» — Тендряков В. Ф.)
 Джози Хоген («Луна для пасынков судьбы» — О’Нил Ю.)
 Элинор («Лев зимой» — Голдмен Дж.)

Фильмография 
1992—1993 «Мелочи жизни» — Анна Степановна Кузнецова, мать Сергея и Кати, врач
1987 «Говори…» (фильм-спектакль) — участница событий
1983 «Ложь на длинных ногах» (фильм-спектакль) — Костанца, сестра Либеро
1982 «На краю бездны» (фильм-спектакль) — Алиса
1982 «Кафедра» (фильм-спектакль) — Ольга Ивановна Панченко
1979 «Ватага „Семь ветров“» (фильм-спектакль)
1978 «На новом месте» — эпизод
1978 «Мораль пани Дульской» (фильм-спектакль) — квартирантка, 1-я часть
1978 «Дуэнья» — Лауретта, служанка Инессы
1974 «Свадьба как свадьба» (фильм-спектакль) — тетя Ариадна, сестра матери невесты
1974 «Мегрэ и старая дама» (фильм-спектакль) — мать Розы
1974 «Дарю тебе жизнь» (фильм-спектакль)
1972 «Легкий заработок» (фильм-спектакль)
1971 «Русалка» (фильм-спектакль)
1965 «Строится мост» — Шура Медведева
1964 «Жили-были старик со старухой» — эпизод

Семья 
Муж: Александр Викторович Недоступ (род. 1939) — врач-кардиолог, доктор медицинских наук.

Примечания

Источники 
 А. Ф. Грушина — Ольга Георгиевна Фомичева (1938—2014) // «Московский журнал» № 1 (288) ЯНВАРЬ 2015
 Н.Татьянина — СВЯТОЕ РЕМЕСЛО, 05.07.2007
 ОПК: встреча с Ольгой Георгиевной Фомичевой, 1 мая 2014
 БАЗА ДАННЫХ «АКТЕРЫ РОССИИ»

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Театр Современник
Персоналии:Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой
Похороненные на Ваганьковском кладбище